Горбовский (Горбовская) — фамилия.

Известные носители 
 Горбовский, Александр Альфредович (1930—2003) — советский писатель, историк-востоковед и индолог, автор научно-популярных и научно-художественных книг, фантастических рассказов.
 Горбовский, Глеб Яковлевич (1931—2019) — русский поэт и прозаик.
 Горбовский, Дмитрий Васильевич (1907—1978) — советский военачальник, генерал-полковник.

Горбовская 
 Горбовская, Екатерина Александровна (род. 1964) — современная русская поэтесса.

Вымышленные персонажи 
 Леонид Горбовский — персонаж литературных произведений Аркадия и Бориса Стругацких.

Топоним 
 Горбовский — посёлок, Мценский район, Орловская область, Россия.
 Горбовский сельский совет.